Dekker ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Dekker (eigentlich Albert van Ecke; 1905–1968), US-amerikanischer Filmschauspieler und Kommunalpolitiker
 Anouk Dekker (* 1986), niederländische Fußballspielerin
 Brookln Dekker, amerikanischer Musiker, siehe Rue Royale
 Cees Dekker (* 1959), niederländischer Nanowissenschaftler
 David Dekker (* 1998), niederländischer Radrennfahrer
 Desmond Dekker (1941–2006), jamaikanischer Sänger, Ska, Reggae
 Eduard Douwes Dekker (1820–1887), niederländischer Schriftsteller, siehe Multatuli
 Erik Dekker (* 1970), niederländischer Radrennfahrer
 Femke Dekker (* 1979), niederländische Ruderin
 Fred Dekker (* 1959), US-amerikanischer Regisseur, Drehbuchautor
 George Dekker (1934–2010), US-amerikanischer Literaturwissenschaftler
 Hans Dekker (* 1969), niederländischer Jazzschlagzeuger
 Hendrik Adriaan Christiaan Dekker (1836–1905), niederländischer Porträt- und Genremaler, sowie Zeichner, Lithograf und Radierer
 Inge Dekker (* 1985), niederländische Schwimmerin
 Jacob Gelt Dekker (1948–2019), niederländischer Unternehmer
 Jan Dekker (* 1990), niederländischer Dartspieler
 Kitty van der Mijll Dekker (1908–2004), niederländische Textilkünstlerin
 Laura Dekker (* 1995), Nachwuchsseglerin mit niederländischer, deutscher und neuseeländischer Staatsangehörigkeit
 Maurits Dekker (1896–1962), niederländischer Schriftsteller
 Melanie Dekker (* 1971), kanadische Sängerin
 Michelle Dekker (* 1996), niederländische Snowboarderin
 Nynke Dekker (* 1971), niederländische Biophysikerin
 Sam Dekker (* 1994), amerikanischer Basketballspieler
 Sander Dekker (* 1975), niederländischer Politiker (VVD)
 Sarah Dekker (* 2001), niederländische Handballspielerin
 Theodorus Dekker (1927–2021), niederländischer Mathematiker

 Tristan Dekker (* 1998), niederländischer Fußballspieler
 Wisse Dekker (1924–2012), niederländischer Manager

Sonstiges
 Dekker-Algorithmus, zur Synchronisation

Siehe auch: 
 Decker (Begriffsklärung)
 Deker
 Dekkers